Il singolare del torneo di tennis Columbus Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Arthur Ashe che ha battuto in finale Bob Lutz 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Brian Gottfried (semifinali)
 Raúl Ramírez (primo turno)
 Arthur Ashe (campione)
 Tim Gullikson (secondo turno)

 Bob Lutz (finale)
 Peter Fleming (quarti di finale)
 Bob Giltinan (primo turno)
 Francisco González (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Columbus Open 1978